Хорст Кунце () (22 сентября 1909, Дрезден, Германия — 18 июля 2000, Берлин, Германия) — немецкий библиотечный деятель, профессор, учёный, Доктор философии.

Биография 
Родился 22 сентября 1909 года в Дрездене. С 1948 по 1950 год занимал должность преподавателя библиотечного дела в Берлинском и Галлском университетах. В 1950 году был избран генеральным директором Публичной научной библиотеки ГДР, данную должность он занимал вплоть до 1977 года, одновременно с этим в 1959 году был избран директором института, данную должность он занимал вплоть до 1974 года. В 1964 году был избран президентом Немецкого библиотечного объединения.

Скончался 18 июля 2000 года в Берлине.

Научные работы 
Основные научные работы посвящены библиографоведению, библиотековедению, искусству, книговедению и литературоведению. Автор свыше 400 научных работ.

Список избранных научных работ 
 Wissenschaftliches Arbeiten. Eine Einführung, Akademie-Verlag, Berlin 1958 (2. Auflage 1959).
 Über das registermachen 3, erweiterte Auflage. VEB Bibliographisches Institut, Leipzig 1968.
 Geschichte der Buchillustration in Deutschland. Das 15. Jahrhundert. Insel-Verlag, Leipzig 1975 (2 Bände: Bildband, Textband).
 (mit Heinz Wegehaupt) Spiegel proletarischer Kinder- und Jugendliteratur 1870–1936. Kinderbuchverlag, Berlin 1985.
 Geschichte der Buchillustration in Deutschland. Das 16. und 17. Jahrhundert. Insel-Verlag, Frankfurt a. M. / Leipzig 1993 (2 Bände: Bildband, Textband).
 Werner Klemke: Lebensbild und Bibliographie seines buchkünstlerischen Werkes. Burgart-Presse, Rudolstadt 1999, ISBN 3-910206-30-1.

Литература 
 Wolfgang Schmitz: Horst Kunze – Bibliothekar, Buchwissenschaftler und Bibliophiler im Sozialismus. In: Leipziger Jahrbuch zur Buchgeschichte 19 (2010), S. 335–357.

Библиотекари Германии
Доктора философии